«Долгие дни» — дебютный студийный альбом российской певицы Жасмин, вышедший в 2000 году. На диске представлено 12 композиций.  На четыре песни с альбома были сняты клипы: «Так бывает», «Летний день», «Падал снег», «Долгие дни». 
Песня «Долгие дни» завоевала несколько наград, включая ежегодную премию «Золотой граммофон» от «Русского Радио».

Рецензии музыкальных критиков 
Музыкальный критик Екатерина Алексеева, из агентства InterMedia в своей рецензии к альбому отмечает:

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт певицы Жасмин
 Неофициальный сайт певицы Жасмин
 Дискография певицы Жасмин

Альбомы Жасмин
Дебютные альбомы 2000 года
Поп-альбомы
Альбомы Iceberg Music